

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milg“ beginnt.

Milg 



Milge 
 Milger, Karin (* 1955), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Milger, Peter (1937–2019), deutscher Journalist sowie Buch- und Fernsehautor

Milgr 
 Milgram, Arthur (1912–1961), US-amerikanischer Mathematiker
 Milgram, R. James (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 Milgram, Stanley (1933–1984), US-amerikanischer Psychologe
 Milgrom, Al (* 1950), US-amerikanischer Comiczeichner und -autor
 Milgrom, Felix (1919–2007), US-amerikanischer Immunologe und Mikrobiologe
 Milgrom, Jacob (1923–2010), US-amerikanisch-israelischer Rabbiner und Religionswissenschaftler
 Milgrom, Mordehai (* 1946), israelischer Physiker
 Milgrom, Paul (* 1948), US-amerikanischer Ökonom